O Campeonato Regional (ou Insular) de São Vicente de 2017-18 foi a 80a temporada (42a desde independência) de Associação Regional de São Vicente de Futebol (ARSVF), competição de futebol  O número de clubes de temporada foi 14, oito em Primeira Divisão e seis em Segunda Divisão.

O campeão do torneio foi o CS Mindelense conqustou o 50o título, continuar uma recorde regional de Cabo Verde é jogar em Campeonato Cabo-Verdiano de Futebol de 2018, Futebol Clube de Derby, termino segunda na competições regionais e terceiro foi Batuque.

O golos totais finalizaram 133, Derby goleado o mais golos (gols) por clube com 29. Mindelense e Derby finido com 10 vitórias.

Clubes

Primeira Divisão
Académica
 Batuque FC
 Castilho
 FC Derby
 Sporting Farense
 Clube Sportivo Mindelense
 Sport Clube Ribeira Bote
 Salamansa

Segunda Divisão
GD Amarante
Calhau
Corinthians
 Falcões do Norte
 Ponta d’Pom
 Ribeira Bote
São Pedro

Resumo da Temporada
A edição 2017-18 da Campeonato Regional (ou Insular) teve o Clube Sportivo Mindelense.

Classificação Final

Primeira Divisão

Segunda Divisão
1a: SC Corinthians São Vicente
2a: ADCR Ponta d' Pom, perdeu na jogos promocionais com Académica do Mindelo

Estatísticas
Melhores vitórias::  Derby 5-1 Castilho (14 de janeiro)

Notas

Ligações externas 
 http://www.fcf.cv/pt/
Associação Regional de São Vicente de Futebol á site de FCF
 

Temporadas da Liga Insular de São Vicente
Década de 2010 na Ilha de São Vicente
Sao Vicente Campeonato
Sao Vicente Campeonato